Lucretia Records International (LRI) è un'etichetta indipendente italiana, fondata nel 1995 in Italia da Lorenzo Dehò, bassista/tastierista dei Time Machine. Per tutti gli anni '90 è stata protagonista nella distribuzione e rappresentanza di alcuni tra i nomi più in voga di quel periodo come: Angra e Rhapsody. Con le pubblicazioni del 2006 di: Valas con l'album Spleen e Komaday con Ghost and the Wiseman si chiude il ciclo produttivo dell'etichetta, che attualmente non sta più pubblicando.

Artisti rappresentati
 Angra
 Archangel
 Archetype
 Ashent
 Aurora
 Beelzebul
 Beyond Twilight
 Blezqi Zatsaz
 Dyve
 Elsesphere
 Gianluca Ferro
 Gotmoor
 Kenos
 Khephra
 Kingcrow
 Komaday
 Mind Gate
 Mind Masque
 Moon Of Steel
 Node
 Pantommind
 Rhapsody
 Scenario
 Shaman
 Sinphonia
 Time Machine
 Valas
 Wuthering Heights
 Zool

Note

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche indipendenti
Etichette discografiche italiane
Etichette discografiche heavy metal